«Lewistown» puede referirse a:

Divisiones administrativas

USA 
 Lewistown, ciudad del Condado de Fulton, situado en el Estado de Illinois.
 Lewistown, pueblo del condado de Lewis, situado en el Estado de Misuri.
 Lewistown, ciudad del condado de Fergus, situado en el Estado de Montana.
 Lewistown, lugar designado por el censo del condado de Logan, situado en el Estado de Ohio.
 Lewistown, borough del condado de Mifflin, situado en el Estado de Pensilvania.
 Lewistown Heights, lugar designado por el censo del condado de Fergus, situado en el Estado de Montana.
 Municipio de Lewistown, municipio del condado de Fulton, situado en el Estado de Illinois.